Кутюко́в (Кутюко́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Кутюков, Михаил Иванович (1922—1998) — советский и российский педагог, журналист и краевед.

Кутюкова 
 Кутюкова, Юлия Сергеевна (род. 1989) — российская волейболистка.